Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w niemieckim Klingenthal. Konkurs drużynowy został rozegrany 23 listopada, konkurs indywidualny 24 listopada, natomiast kwalifikacje do konkursu indywidualnego 22 listopada. W kwalifikacjach pierwsze miejsce zajął Piotr Żyła, natomiast najdłuższy skok oddał Kamil Stoch, który był wśród skoczków niemuszących się kwalifikować. Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Słowenii. Druga seria konkursu drużynowego została anulowana, ponieważ na skoczni panowały złe warunki atmosferyczne. Konkurs indywidualny podobnie jak drużynowy zakończył się po pierwszej serii. Zwycięzcą konkursu indywidualnego i pierwszym liderem klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2014 Pucharu Świata został Krzysztof Biegun.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Konkurs drużynowy 
Druga seria została anulowana.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny 
Druga seria została anulowana.

Klasyfikacje po konkursach w Klingenthal

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Klingenthal
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2013 w Niemczech